Gianluca Favilla – attore italiano
 Gloria Favilla – ex cestista italiana
 Mauro Favilla – politico e insegnante italiano